Daniel Ledent (né en 1945), joueur français de basket-ball ;
 Daniel Ledent (né en 1951) homme politique belge ;
 Félix-Étienne Ledent (1816–1886), pianiste, compositeur et professeur de musique belge ; 
 François Ledent (né en 1908) footballeur belge ;
 Michel Ledent (né en 1963), auteur de bandes dessinées belge ;
 René Ledent (né en 1907), footballeur belge.